Nikolaus V. ist der Name folgender Personen:

 Nikolaus V. (Gegenpapst) (Pietro Rainalducci; ~1275–1333), Gegenpapst
 Nikolaus V. (Werle) († nach 1408), Herr zu Werle-Goldberg und Waren
 Nikolaus V. (Papst) (Tommaso Parentucelli; 1397–1455), Papst
 Nikolaus V. (Ratibor-Jägerndorf) (~1409–1452), Herzog von (Troppau)-Ratibor, Jägerndorf, Freudenthal und Rybnik